

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wielgus – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Wielgus – część wsi Grzegorzowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Wielgus (do 1954 gmina Nagórzany) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973–1976 w woj. kieleckim (dzisiejsze woj. świętokrzyskie). Siedzibą gminy był Wielgus.
 Wielgus – dawny wąskotorowy przystanek osobowy w Wielgusie, w gminie Kazimierza Wielka, w powiecie kazimierskim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce

Osoby noszące nazwisko Wielgus 
 Jerzy Wielgus (ur. 1952) – polski działacz związkowy i samorządowiec
 Joanna Scheuring-Wielgus (ur. 1972) – polska socjolog i polityk
 Marek Wielgus (1950–1996) – polski działacz sportowy, fotograf, poseł na Sejm II kadencji
 Stanisław Wielgus (ur. 1939) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor filozofii,
 Stanisław Wielgus (ur. 1926) – polski pilot doświadczalny, konstruktor lotniczy i instruktor lotniczy